Grassalkovich-kastély (Baja)
 Grassalkovich-palota (Bécs)
 Babati Istállóskastély (Gödöllő)
 Grassalkovich-kastély (Gödöllő)
 Grassalkovich-kastély (Gyöngyös)
 Grassalkovich-kastély (Hatvan)
 Grassalkovich-kastély (Kompolt)
 Grassalkovich-kastély (Nyitraivánka)
 Grassalkovich-kastély (Pozsony)
 Grassalkovich-kastély (Sülysáp)
 Hunyady-Grassalkovich-kastély (Ürmény)
 Grassalkovich-kastély (Zombor)
 Grassalkovich-vadászlak